Acrótato (filho de Cleômenes II) — filho do rei espartano Cleômenes II, morreu antes do pai, porém algumas vezes é chamado de Acrótato I
 Acrótato (filho de Areu I) — neto do anterior, sucessor de Areu I no trono de Esparta, algumas vezes chamado de Acrótato II

Desambiguação